Jeff DaRosa (* 31. Juli 1982) ist ein US-amerikanischer Rock-Multiinstrumentalist. Er wuchs in Watertown, einem Vorort und Somerville, einer Stadt nördlich von Boston auf. Später zog er nach New York, wo er der Indie-Punk-Band The Exit beitrat. 2006 heiratete er Michelle Nolan, ein Gründungsmitglied von Straylight Run. Sie haben zusammen einen Sohn.

Am 26. November 2006 wurde bekannt, dass DaRosa der irisch-amerikanischen Folk-Punk- Band Dropkick Murphys beitritt, nachdem der Gitarrist Marc Orrell ausgestiegen war.

Weblinks 

 Biographie auf MusicBrainz

Einzelnachweise 

Rockmusiker
Dropkick Murphys
US-Amerikaner
Geboren 1982
Mann